Perrier – azienda francese produttrice di acqua minerale
 Perrier – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Le Perrier – comune francese nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira

Persone
 Carlo Perrier (1886-1948) – mineralogista italiano
 Denise Perrier (1935) – modella, attrice e politica francese
 Edmond Perrier (1844-1921) – zoologo francese
 François Perrier (1590-1650) – pittore e incisore francese
 Jacques Perrier (1924-2015) – cestista francese
 Jacques Jean Joseph Jules Perrier (1936) – vescovo cattolico francese
 Pierre Perrier (1984) – attore francese
 Pierre Perrier – tiratore a volo francese
 Rémy Perrier (1861-1936) – zoologo francese, fratello di Edmond
 Stefano Perrier (1884-1956) – politico italiano

Cognomi composti
 Henry Alfred Perrier de la Bâthie (1873-1958) – botanico francese
 Jean-Joël Perrier-Doumbé (1978) – ex calciatore camerunese